Ми́хаэль Та́рнат (; 27 октября 1969, Хильден, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — немецкий футболист. Выступал за сборную Германии. Играл на позиции защитника, иногда выходил на поле в качестве опорного полузащитника.

Провел 19 матчей за сборную Германии, участник чемпионата мира 1998. Известен умением выполнять штрафные удары и длинные обостряющие передачи.

В настоящее время — скаут «Баварии».

Клубная карьера

Ранние годы 
Тарнат играл в футбол в клубе «Хилден-Норд» с 1979 по 1990 годы. Первым профессиональным клубом футболиста стал клуб Бундеслиги 2 «Дуйсбург», в котором он дебютировал в августе 1991 года в домашнем матче против «Штутгарта».

27 августа 1993 года забил свой первый гол в Бундеслиге, принеся ничью со счётом 1:1 «Дуйсбургу» в гостевом матче против лейпцигского «Локомотива».

Летом 1994 года перешёл в «Карлсруэ», где вскоре стал одним из ведущих игроков команды, наряду с Томасом Хесслером и Торстеном Финком. Его визитной карточкой был сильный удар левой ногой, который сделал его одним из лучших исполнителей штрафных ударов Бундеслиги середины 90-х годов. В течение трёх сезонов с клубом Тарнат сыграл 81 матч в Бундеслиге и забил семь мячей.

В 1996 году в первый раз призван в немецкую сборную: дебютировал в отборочном матче к чемпионату мира 1998 в матче против сборной Армении 9 октября 1996 года.

«Бавария» 
В 1997 году настал «звёздный час» Тарната, когда «Бавария» купила его вместе с Финком у «Карлсруэ». Конкурентом Тарната на левом фланге был Биксант Лизаразю. Тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд часто поочерёдно использовал их обоих, что дало «Баварии» один из лучших левых флангов в Европе.

Вместе с «Баварией» Тарнат стал чемпионом Германии в 1999, 2000, 2001 и 2003 годах, выиграл кубок Германии по футболу в 1998, 2000 и 2003 годах и Лигу чемпионов УЕФА в 2001 году. Тарнат также играл в 1999 году в финале Лиги чемпионов, в котором «Бавария» проиграла со счётом 1:2 «Манчестер Юнайтед», дважды пропустив в добавленное время.

В сезоне 1999/2000 в выездном матче Бундеслиги против «Айнтрахта» Тарнат во втором тайме встал в ворота. Это случилось после того, как Оливер Кан покинул поле из-за травмы, полученной при столкновении с товарищем по команде, Самуэлем Куффуром. Сменщик Кана, Бернд Дреер, также был травмирован спустя 10 минут после выхода на поле. В итоге, на замену вышел Тарнат и занял место в воротах. «Бавария» в тот момент проигрывала 0:1, но уже через две минуты после того, как Тарнат вышел на замену, она счет сравняла, а на 80-й минуте, благодаря забитому мячу Куффура, вышла вперед 2:1. В итоге, матч завершился победой «Баварии» 2:1.

Между тем карьера Тарната развивалась неровно — в конце 90-х он часто страдал от травм, просиживал на скамье запасных «Баварии», потерял место в сборной Германии.

«Манчестер Сити» и «Ганновер» 
В 2003 году перешёл в «Манчестер Сити», сыграл 32 матча в Премьер-лиге и забил три гола. В следующем году подписал контракт с «Ганновером», где спустя 5 лет он и закончил карьеру.

17 мая 2009 года было объявлено, что он уйдёт из профессионального футбола. Он сыграл свой последний матч за «Ганновер» 29 июля 2009 года против «Арсенала». В августе 2009 года Тарнат вернулся в «Баварию Мюнхен» как скаут.

Карьера в сборной 
Тарнат был основным игроком сборной Германии в 1998 году на чемпионате мира во Франции: выходил на поле в четырёх из пяти матчей, сыгранных командой на турнире. В игре группового раунда против Югославии его свободный удар привёл к автоголу Синиши Михайловича.

Достижения 
«Карлсруэ»
 Кубок Германии (финалист): 1995/96

«Бавария»

Бундеслига: 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
 Кубок Германии: 1998, 1999 (финалист), 2000, 2003
 Кубок немецкой лиги: 1997, 1998, 1999, 2000
 Лига чемпионов УЕФА: 1998/99 (финалист), 2000/01
 Межконтинентальный кубок: 2001
 Суперкубок УЕФА (финалист): 2001

Примечания

Ссылки 
 Michael Tarnat statistics
 Профиль Михаэля Тарната на weltfussball.de
 Профиль Михаэля Тарната на transfermarkt.de
 Статистика Михаэля Тарната на National-football-teams
 Профиль Михаэля Тарната на dfb.de
 Профиль Михаэля Тарната на kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Ганновер 96»